Omer., een Belgisch bier
 Omer (bromfietsen), een Italiaans merk van bromfietsen
 Omer (eenheid), een oude meeteenheid, uit het tijdperk van de Tempel in Jeruzalem
 Omer (Michigan), een plaats in de VS
 Omer (plaats), een plaats in Israël
 Omertelling